Петер Гёбель (; род. 27 марта 1941 года, Берлин, Германия) — фигурист из ГДР, выступавший в парном разряде. В паре с Маргит Зенф он — бронзовый призёр чемпионата Европы и трёхкратный чемпион ГДР.

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964

Ссылки 

 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года